Гетьман — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гетьман Анатолій Павлович (нар. 1958) — радянський і український вчений-правознавець, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 Гетьман Андрій Лаврентійович (1903—1987) — радянський військовик, генерал армії. Герой Радянського Союзу (1965).
 Гетьман Вадим Петрович (1935—1998) — український політик та фінансист, вбитий 1998 року.
 Гетьман Віктор Володимирович  — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гетьман Володимир Петрович (1921—2003) — український поет, член НСПУ.
 Гетьман Іван Іванович (1913—1943 зник безвісти) — почесний полярник, Герой Радянського Союзу (1940).
 Гетьман Іван Ілліч (1931—1981) — український вчений у галузі стоматології, педагог.
 Гетьман Семен Григорович (1903—1985) — радянський військовик, генерал-майор ВПС СРСР. Герой Радянського Союзу (1941).

Див. також 
 Гетьман (значення)

Українські прізвища